Хаджи-мюриды () — суфийское религиозное течение, распространенное в Чечне и Ингушетии, а также в западных районах Дагестана, в местах компактного проживания андоцезских народов, но главным образом среди чеченцев и ингушей.

Основание 
Основателем учения является устаз (учитель) Кунта-Хаджи Кишиев из чеченского с. Иласхан-Юрт. В 1848 году благодаря его миссионерской деятельности подавляющее большинство ингушей приняли ислам. Последователи Кунта-Хаджи именуются Хаджи-мюридами, их характерной чертой является исполнение кругового громкого зикра — восхваление Аллаха и его пророков. Хаджи-мюриды составляют 80 % численности  среди ингушей  (до 400 тыс. чел) и 65 % среди чеченцев (более 1,1 млн. чел).

История

Примечания

Ссылки 
Видеозапись кунта-хаджийскийского зикра на Youtube.

Ислам в России
Ислам на Кавказе